Biografies:
 Jaume Pomar i Fuster (Palma, 1868 - Palma, 1910), pedagog mallorquí
 Jaume Pomar i Llambias (Palma, 1943), escriptor mallorquí
 Bernat Pomar Pomar, (Palma, 1932), instrumentista, compositor i pedagog mallorquí
 Lluís M. Pomar i Pomar (Palma, 1917 - 2009) veterinari i escriptor mallorquí
 Artur Pomar Salamanca, (Palma, 1931), jugador d'escacs mallorquí
 Rafael Bordoy Pomar (Alcúdia, 1936), escriptor i historiador mallorquí
 Toponímia:
 Pomar (Burgos), població del municipi de Medina de Pomar (Burgos, Espanya)
 Pomar (Cantàbria), població del municipi de Guriezo (Cantàbria, Espanya)
 Pomar (Ribera d'Ondara), població del municipi de Ribera d'Ondara (Segarra)
 Pomar de Cinca, població del municipi de San Miguel del Cinca (Osca, Espanya)
 Pomar de Valdivia, població i municipi de la província de Palència (Espanya)
 Pomar (Badalona), barri de Badalona (Barcelonès)
 Pomar de Dalt, barri de Badalona (Barcelonès)